Sandtown heißen folgende geographische Objekte:

 Sandtown (South Stormont), Stadtteil von South Stormont, Ontario, Kanada
 Sandtown (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Sandtown (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Sandtown (Delaware), Ort in den Vereinigten Staaten
 Sandtown (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Sandtown (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Sandtown (New Jersey), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Sandton